Stephan Lehmann (Schaffhausen, 15 de agosto de 1963) é um ex-futebolista profissional suíço, goleiro, disputou uma Copa do Mundo.

Carreira 
Stephan Lehmann integrou o elenco da Seleção Suíça de Futebol, na Copa do Mundo de 1994.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Nascidos em 1963
Naturais de Schaffhausen
Goleiros da Suíça
Futebolistas da Suíça
Futebolistas do FC Schaffhausen
Futebolistas do Football Club Sion
Futebolistas do FC Luzern
Jogadores da Seleção Suíça de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Jogadores da Eurocopa de 1996